České příjmení Neckář nosí více různých osobností:

Eduard Neckář (1911–1989), uměleckým jménem Eduard Dubský, český herec, otec Ruperta a strýc Jana a Václava
Jan Neckář (* 1949), český hudebník, bratr Václava, synovec Eduarda, bratranec Ruperta
Jan Neckář (zápasník) (* 1946), český sportovec, zápasník, synovec Eduarda
Rupert Neckář, švýcarský herec českého původu, syn Eduarda, bratranec Jana a Václava
Stanislav Neckář (* 1975), český hokejista
Václav Neckář (* 1943), český herec a zpěvák, bratr Jana a bratranec Ruperta
Václav Neckář (1896–1964), český architekt působící především na Plzeňsku

Související články 
 Neckar, německá řeka

Externí odkazy